La  de la coupe CERS est remportée par le club espagnol de Liceo qui s'impose face au club italien de Monza en finale.

Phase Finale

Annexes

Notes et références

Liens externes 
Résultats

WS Europe Cup
Rink hockey en 1982
Rink hockey en 1981
Rink hockey M2